Arsaces I, stichter van de Parthische dynastie van de Arsaciden
Arsaces II, zoon van Arsaces I